El Sagrat Cor de Jesús és la capella de la Colònia Jorba, del terme municipal de Calders, a la comarca del Moianès.

Està situada en el sector de ponent del terme, a prop del límit amb Navarcles, a l'esquerra del Calders, a l'interior de la Colònia Jorba.

Bibliografia 
 GAVÍN, Josep M. "Bages 5". A: Inventari d'esglésies. Barcelona: Artestudi Edicions i Arxiu Gavín, 1979. .

Enllaços externs 
 La Colònia Jorba en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Sagrat Cor